Ан̀джей Миха̀лек (; роден на 6 януари 1962 г., починал на 29 август 2007 г. в Елблонг) е полски историк, писател, оръжеен експерт и художник.

Той е занимавал в средновековна история и историята на Ориента.

Творчество 
 „Wyprawy krzyżowe. Armie ludów tureckich“ (2003)
 „Wyprawy krzyżowe. Mehmed Zdobywca“ (2003)
 „Wyprawy krzyżowe. Normanowie“ (2004)
 „Wyprawy krzyżowe. Francuzi“ (2004)
 „Wyprawy krzyżowe. Husyci“ (2004)
 „Słowianie. Słowianie Południowi“ (2004)
 „Wyprawy krzyżowe. Etiopia“ (2005)
 „Wyprawy krzyżowe. Bizancjum“ (2005)
 „Słowianie. Słowianie Wschodni“ (2005)
 „Słowianie. Słowianie Zachodni. Początki państwowości“ (2006)
 „Słowianie. Słowianie Zachodni. Monarchie wczesnofeudalne“ (2007)

Литература 
 

Полски историци
Полски писатели
Полски художници